Jméno a příjmení František Schwarz nese několik osobností:

 František Schwarz (1840–1906) – veřejný činitel v Plzni
 František Schwarz (1931–1995) – germanista, historik a filozof
 František Schwarz (politik) (1891–1947) – československý politik, poslanec za Národní sjednocení
 František Vendelín Schwarz (1848–1905) – bankovní úředník, autor pamětí Měšťanské besedy